Paolo Beni – calciatore e allenatore di calcio italiano
Paolo Beni – gesuita italiano
Paolo Beni – politico italiano